Zkratka ZTV má více významů:

 Zóna technické vybavenosti – obytná zóna
 Zdravotní tělesná výchova, jejíž smyslem je kompenzovat zdravotní vady u dětí
 ZTV (televize) – internetová televize
 ZTV (Švédsko) – švédská televize